Merlin (über lateinisch Merlinus von walisisch Myrddin, Merddin „Hügel am Meer, Düne“) steht für:

 Merlin, mythischer Zauberer der Artussage
 Merlin (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Merlin (Vogel), Falco columbarius, Falkenart
 Merlin (Katze) (* 2002), tierischer Rekordhalter
 Collection Merlin, Imprint von Olympia Press
 Kulturzentrum Merlin, soziokulturelles Zentrum in Stuttgart
 Order of Merlin Award, Ehrung einer Zauberkünstlervereinigung, siehe International Brotherhood of Magicians
 (2598) Merlin, Asteroid des Hauptgürtels

Naturwissenschaft und Technik:
 Merlin (Protein), auch Neurofibromin 2 oder Schwannomin, Protein des Zytoskelett
 Merlin (Software), Projektmanagement-Software der Firma ProjectWizards
 Merlin (Spielkonsole), Parker Brothers (1978)
 Merlin (Automarke), britische Automarke
 Merlin (Raketentriebwerk), Raketentriebwerk der Firma SpaceX
 Merlin (Satellit), deutsch-französisches Satellitenprojekt Methane Remote Sensing Lidar Mission
 Merlin, mittlerer Transporthubschrauber, siehe AgustaWestland AW101
 Rolls-Royce Merlin, Flugzeugtriebwerk der britischen Firma Rolls-Royce
 Fairchild Swearingen Merlin, Geschäftsreiseflugzeug, siehe Fairchild Swearingen Metro

Werktitel:
 Merlin (Digitale Lehr- und Lernmedien), zur Verwendung im Unterricht an niedersächsischen Schulen
 Merlin (Albéniz), Oper von Isaac Albéniz
 Merlin (Goldmark), Oper von Karl Goldmark
 Merlin (Fernsehserie, 1979), deutsche Serie des ZDF
 Merlin (Fernsehserie, 1998)
 Merlin (Film), britisch-US-amerikanischer Film (1998)
 Merlin – Die neuen Abenteuer, britische Fernsehserie (2008–2012)
 Merlin (Miniserie, 2012), französische Fernsehserie von Stéphane Kappes
 Merlin (Comic), Comicserie von José Luis Munuera und Joann Sfar
 Merlin-Saga, Romanreihe von Thomas A. Barron
 Merlin (Band), in der Sprache Esperanto singende Band aus Brasilien
 Merlin, Heavy-Metal-Band in der DDR (um 1989), siehe Mario Le Mole
 Merlin Award, Preis der Zauberkünstlervereinigung International Magicians Society
 Merlin oder Das wüste Land, Theaterstück von Tankred Dorst (1981)
 Mr. Merlin, US-amerikanische Fernsehserie

Unternehmen:
 Merlin Verlag, deutscher Verlag
 Merlin Network, globale Digitalrechte-Agentur der großen Independent-Labels weltweit
 Merlin Entertainments Group, Betreiber von Freizeiteinrichtungen
 Merlin Properties, spanisches Immobilienunternehmen
 Merlin Metalworks, auf die Verwendung von Titanrahmen spezialisierte amerikanische Fahrradmanufaktur
 Merlin Fibreglass, ehemaliges australisches Unternehmen und Automobilhersteller
 Merlin Motors, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile

Merlin ist der Name folgender Orte:
 Merlin (Ontario), Kanada
 Merlin (Kalifornien), USA
 Merlin (Louisiana), USA
 Merlin (Oregon), USA
 Merlin (Pennsylvania), USA

 MERLIN steht für:
 Medium Energy Research Light water moderated Industrial Nuclear reactor, ehemaliger Forschungsreaktor, siehe Forschungsreaktor Jülich 1
 Microgravity Experiment Research Locker/Incubator, Einheit zur thermisch kontrollierten Lagerung wissenschaftlicher Experimente in der ISS
 Multi-Element Radio Linked Interferometer Network, Netzwerk von Radioteleskopen in Großbritannien

Siehe auch:

 Maerlin (österreichische Folkband)